Antenal je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Novigrada, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 153 stanovnika te 55 obiteljskih kućanstava.
Prema popisu stanovništva 2011. godine naselje je imalo 152 stanovnika.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji